Ахо:

 Ахо (Аризона) — статистично обумовлена місцевість в окрузі Піма, штат Аризона, США

 Альфред Ахо — канадський інформатик
 Юхані Ахо — фінський письменник

Фінські прізвища